Discovery, Дискавери () — может означать:

  (Discovery Program) — космическая программа НАСА.
 Discovery Channel — спутниковый и кабельный телеканал, а также одноимённая телесеть.

Discovery 
 Discovery One — вымышленный межпланетный космический корабль из серии романов Артура Кларка «Космическая одиссея», а также снятых по ним фильмов.
 USS Discovery (NCC-1031) — вымышленный звездолёт, давший название телесериалу из вселенной «Звёздного пути».

Корабль 
 RRS Discovery — экспедиционное судно Национальной британской антарктической экспедиции 1901—1904 годов.
 HMS Discovery (1774) — британский корабль, участвовавший в третьей экспедиции Джеймса Кука.

Музыка 
 Discovery (альбом Amatory) — первый кавер-альбом российской группы Amatory, 2006 год.
 Discovery (альбом Daft Punk) — второй альбом французской группы Daft Punk, 2001 год.
 Discovery (альбом ELO) — альбом рок-группы Electric Light Orchestra.
 Discovery (альбом Майка Олдфилда) — альбом Майка Олдфилда.

Дискавери 
 Дискавери — британская антарктическая экспедиция Роберта Фолкон Скотта 1901—1904 годов.
 «Дискавери» (шаттл) (OV-103) — многоразовый транспортный космический корабль НАСА. Первый полёт в 1984 году.
 «Дискавери» — российский ежемесячный научно-популярный журнал, издаётся с 2009 года.
 Уступ Дискавери — гигантский уступ на Меркурии.
 «Дискавери» и «Карелия-Дискавери» — название существовавшего в 1911—2014 годах петрозаводского футбольного клуба (известного также как «Спартак» и «Карелия») в период с 2009 года.

См. также 
 Discovery Channel (велокоманда) (Discovery Channel Pro Cycling Team) — американская профессиональная шоссейная велокоманда, существовавшая под различными названиями с 1988 по 2007 год.
 Land Rover Discovery — линейка внедорожников фирмы Land Rover.
 Discover (журнал, США)